Lonely Planet, ausztrál könyvkiadó
 Lonely Planet, a Dorians dala